Dumra kan syfta på följande platser:

Indien 

 Dumra (ort i Indien, Sitamarhi), Bihar, 
 Dumra (ort i Indien, Rohtās), Bihar, 

Robotskapade Indienförgreningar